Michel Brulé (1912-1942), militant communiste et résistant français, animateur de la grève des mineurs du Nord-Pas-de-Calais (1941) ;
 Michel Brulé (1932-), cofondateur de l'institut de sondages BVA ;
 Michel Brûlé (1964-2021), éditeur et écrivain québécois.

Voir aussi 
 Éditions Michel Brûlé